2 miejscowości w Polsce: 
 Przystawy – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Malechowo 
 Przystawy – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Grzmiąca